Scaltriti steht für:
 Franco Scaltriti, Astronom
 (2812) Scaltriti, Asteroid des inneren Hauptgürtels.